L'État américain de l'Oregon est divisé en . Il peut s'agir de  ou de , sans influence sur leur statut et leurs pouvoirs.

Pour devenir une municipalité, une localité doit compter au moins . Le comté de Clackamas encourage ses communautés à se regrouper en villages (, dès ) ou hameaux ( dès ) ; ces communautés n'ont cependant pas le statut de municipalité au sens de la Constitution de l'Oregon.

Liste

Notes et références

Voir aussi 
Municipalité des États-Unis
Villes aux États-Unis
Histoire de l'Oregon

Oregon
ville